Résultats détaillés de l’édition 2007 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 15 au .

Faits marquants 
 Le 15 janvier vers 2h30, une centaine de Serbes et Croates se sont violemment affrontés et furent expulsés du tournoi pour non-respect de la règle acceptée par les deux camps qui stipulait que Serbes et Croates ne pouvaient être présents sur le tournoi le même jour. Ils se sont affrontés dans Melbourne Park en se lançant des bouteilles et en essayant de se frapper avec leurs drapeaux respectifs avant que n'arrivent plusieurs policiers. Selon les témoignages, les provocations auraient commencé par les Croates qui ostensiblement affichaient leurs drapeaux, signe de fascisme selon les supporters serbes, alors que les supporters croates se sont sentis offensés par les chants très provocateurs et nationalistes des Serbes. Quoi qu'il en soit, il y eût assez peu de dégâts et les supporters furent relâchés sans poursuites.

 Les vainqueurs des simples messieurs et dames reçoivent chacun 1,281 million de dollars.

 Le déroulement de la compétition a été perturbé par la canicule, des rencontres sont annulées. Plusieurs joueurs ont abandonné lors de matchs de la première semaine à cause de la chaleur, par exemple Janko Tipsarević contre David Nalbandian alors qu'il avait mené pendant une bonne partie du match.

  mondiale, Serena Williams est depuis 1976 la joueuse la moins bien classée ayant remporté l'Open d'Australie.

 Federer s'impose pour la troisième fois dans la Rod Laver Arena et, plus impressionnant que jamais, il termine son parcours sans avoir concédé le moindre set.

 En étant sur la chaise arbitrale lors du match entre Roger Federer et Fernando González, la Française Sandra de Jenken est la première femme à arbitrer une finale du simple messieurs en Grand Chelem.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de séries

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

2007
Australie
Australie
Tennis en Australie en 2007
Tennis en janvier 2007